The Broken Violin – film del 1923 diretto da John Francis Dillon
The Broken Violin – film del 1927 diretto da Oscar Micheaux